Rossor és un paratge de camps de conreu de secà del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà, a l'antic municipi de Guàrdia de Tremp, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

És a migdia de la vila, al sud-est de la Figuera de la Dona, al sud-oest de la partida de Comó i al nord-est de les Vielles. És a l'esquerra de la llau d'Encua. Travessa pel mig aquesta partida el Camí de Rossor. Tant les vies del ferrocarril de la línia Lleida - la Pobla de Segur com la carretera C-13 i la Noguera Pallaresa passen a llevant de Rossor.

Rossor